Frontrunner steht für
 Frontrunner (Zug), Name einer Personenzuglinie im Großraum Salt Lake City
 Frontrunner (Schiffstyp), Schiffstyp in der Binnenschifffahrt

Siehe auch
 Frontrunning